Мастерс 2008 (, также известен как SAGA Insurance Masters 2008 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 13 по 20 января 2008 года на «Арене Уэмбли», Лондон . Победителем турнира стал Марк Селби, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 10:3. В последнем фрейме Селби повторил лучший брейк турнира, сделав тотал-клиренс в 141 очко.

Призовой фонд

Основной турнир 
Победитель: £ 150 000
Финалист: £ 68 000
Полуфиналисты: £ 34 000
Четвертьфиналисты: £ 16 000
1/8 финала: £ 12 000
Уайлд-кард раунд: £ 2 000
Высший брейк: £ 10 000
Максимальный брейк: £ 25 000
Общий призовой фонд: £ 460 000

Квалификация 
Победитель: £ 2000
Финалист: £ 680
Полуфиналисты: £ 250
Четвертьфиналисты: £ 105
Общий призовой фонд: £ 3 600

Высший брейк 

 141 — Марк Селби (финал) и Кен Доэрти (1/4 финала)

Примечательные факты 

 Райан Дэй шёл по графику максимального брейка, но не смог забить 15 чёрный. Почти такая же ситуация была у Питера Эбдона, только он ошибся на последнем красном.
 Дин Цзюньхуэй выиграл у Джона Хиггинса 6:4, хотя в последнем фрейме для победы ему нужен был снукер.
 Марк Уильямс сделал свой первый сенчури-брейк в сезоне в первом фрейме матча с Кеном Доэрти, но затем проиграл весь матч 2:6.
 Кен Доэрти уступал Шону Мёрфи 2:4, но выиграл — причём в трёх из четырёх выигранных фреймов он сделал сенчури-брейки.
 Семь матчей завершались в решающем фрейме.
 Два матча 1/8 финала завершались в последнем фрейме последним чёрным: Стивен Ли таким образом выиграл у Грэма Дотта, а Марко Фу — у Нила Робертсона.
 Марк Селби все три матча на пути к финалу играл в решающем фрейме: 6:5 против Стивена Хендри, 6:5 против Стивена Магуайра и 6:5 против Кена Доэрти.
 Впервые с 1994 года Ронни О'Салливан не смог выиграть в первом раунде.
 Микаэла Табб стала первой женщиной, судившей финал Мастерс.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

В предварительных матчах играют снукеристы, получившие уайлд-кард и два последних снукериста по рейтингу из Топ-16.

Плей-офф

Финал

Квалификация 

Квалификация на Мастерс 2008 проходила с 7 по 12 сентября 2007 года в Шеффилде. Победителем квалификационного турнира стал Барри Хокинс.

Сенчури-брейки

Основной турнир 

 141, 132, 125, 124, 107, 103 Марк Селби
 141, 123, 114, 101 Кен Доэрти
 135 Дин Цзюньхуэй
 120, 113 Райан Дэй
 118 Марк Уильямс
 118 Нил Робертсон
 112 Ронни О'Салливан
 107 Грэм Дотт
 105 Стивен Хендри
 105 Питер Эбдон
 105, 103 Стивен Магуайр
 104, 100 Марко Фу

Квалификация 

 140 Джейми Бёрнетт
 137, 104 Лю Чуан
 136 Энтони Хэмилтон
 135, 123, 109, 107, 103 Джейми Коуп
 125 Джо Перри
 122, 110 Курт Мэфлин
 119, 113 Джадд Трамп
 114 Джимми Уайт
 114, 105 Эндрю Хиггинсон
 110, 102 Марк Аллен
 110 Сяо Годун
 107, 104 Рики Уолден
 107 Джо Делэни
 103 Дэвид Гилберт
 101 Эндрю Норман
 100 Эльфи Бёрден
 100 Найджел Бонд

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2008 год в снукере